Алюмогидрид лития (аланат лития) — неорганическое соединение, комплексный смешанный гидрид лития и алюминия с формулой Li[AlH], белые кристаллы.
Сильный восстановитель, используемый в органическом синтезе. Мощнее других часто используемых агентов, например борогидрида натрия, благодаря более слабым связям Al-H по сравнению с B-Н. Восстанавливает сложные эфиры, карбоновые кислоты и кетоны до спиртов, нитросоединения и амиды (а также глиоксамиды) до аминов.

Получение 
 Действием хлорида алюминия на суспензию гидрида лития в эфире:

 В промышленности может использоваться метод, который заключается в начальном получении алюмогидрида натрия из простых веществ под высоким давлением и температурой:

Затем получают алюмогидрид лития реакцией обмена между полученным веществом и хлоридом лития:

Физические свойства 

Тетрагидридоалюминат лития образует бесцветные кристаллы, растворим в эфире, тетрагидрофуране. 

Технический продукт (ЛАГ) — твёрдые серые (из-за следов металлического алюминия) куски, очень лёгок. После измельчения — растворим в эфире. Бурно реагирует с водой, содержащейся во влажном воздухе, и способен к самовозгоранию. Промышленный продукт выпускается с добавлением минеральных масел для защиты от воздуха.

Химические свойства 

 Термически неустойчив:

 Гидролизуется водой:

 Реагирует с разбавленными кислотами на холоде:

 Окисляется кислородом при нагревании и фтором при комнатной температуре:

 В среде эфира переводит хлорид бора в диборан, что используется для получения последнего:

Применение 
 В органическом синтезе. Например, для получения спиртов из альдегидов или кетонов:

 Восстановление сложных эфиров и карбоновых кислот также производится под действием комплексных гидридов, обычно, алюмогидрида лития и приводит к спиртам.
 Для получения неводных электролитов, из которых гальваническим способом осаждается алюминиевое покрытие.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Применение LiAlH4 в органическом синтезе
 Condensed phase thermochemistry data from Nist webbook
 Materials Safety Data Sheet from Cornell University
 Sandia National Laboratory — Hydride information center
 Synthesis of LAH 
 Reduction reactions, University of Birmingham, Teaching Resources — 4th Year
 PubChem LiAlH4 summary

Л
Восстановители
Гидриды лития